Nance puede referirse a:
 El nombre común de la planta Byrsonima crassifolia, así como de su fruto.
 Nance, comuna de la región de Franco Condado, en el departamento de Jura (Francia).
 Nance, condado del estado de Nebraska (Estados Unidos).
 Jack Nance (1943-1996), actor estadounidense.
 Larry Nance (n.1959), exbaloncestista estadounidense.